Ка́вголово:
 Кавголово — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Кавголово — железнодорожная платформа во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Кавголово — неофициальное название северной части посёлка Токсово, где расположены платформа Кавголово и многочисленные лыжные базы.

См. также 
 Кавголовское озеро